La Coupe du Cambodge de football, appelée également Hun Sen Cup, existe depuis 2007. Cette compétition est placée sous l'égide de la Fédération du Cambodge de football.

Histoire

Palmarès

Finales

Bilan

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Compétition de football au Cambodge
Cambodge